Franjo-Tuđman-Brücke kann sich beziehen auf:
Franjo-Tuđman-Brücke (Čapljina)
Franjo-Tuđman-Brücke (Dubrovnik)
Franjo-Tuđman-Brücke (Osijek)